Dit is een lijst van planetoïden 30001-30100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30001) - || 2000 AU195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (30002) - || 2000 AP233|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (30003) - || 2000 AO236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (30004) Mikewilliams || 2000 BP33|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (30005) Stevenchen || 2000 CJ23|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30006) - || 2000 CB30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30007) Johnclarke || 2000 CV45|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30008) Aroncoraor || 2000 CE49|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30009) - || 2000 CQ50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30010) - || 2000 CJ56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30011) - || 2000 CM56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30012) Sohamdaga || 2000 CB67|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30013) - || 2000 CV77|| 7 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (30014) - || 2000 CY80|| 11 februari 2000 || J. M. Roe
|-
| (30015) - || 2000 CX92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30016) - || 2000 CA95|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30017) Shaundatta || 2000 CQ95|| 10 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30018) - || 2000 CX101|| 14 februari 2000 || T. Pauwels
|-
| (30019) - || 2000 DD || 16 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30020) - || 2000 DZ5 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30021) - || 2000 DP6 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30022) Kathibaker || 2000 DZ14|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (30023) - || 2000 DN16|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (30024) Neildavey || 2000 DM21|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30025) Benfreed || 2000 DJ26|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30026) - || 2000 DS29|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (30027) Anubhavguha || 2000 DA42|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30028) Yushihomma || 2000 DL42|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30029) Preetikakani || 2000 DR58|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30030) Joycekang || 2000 DY61|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30031) Angelakong || 2000 DZ63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30032) Kuszmaul || 2000 DC65|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30033) Kevinlee || 2000 DP68|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30034) - || 2000 DU76|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30035) Charlesliu || 2000 DX77|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30036) Eshamaiti || 2000 DF78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30037) Rahulmehta || 2000 DU78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30038) - || 2000 DM92|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (30039) Jameier || 2000 DE100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30040) Annemerrill || 2000 DO112|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (30041) - || 2000 EG3 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30042) Schmude || 2000 EY3 || 1 maart 2000 || CSS
|-
| (30043) Lisamichaels || 2000 EJ17|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30044) - || 2000 EG19|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30045) - || 2000 EC20|| 6 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (30046) - || 2000 EX24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (30047) - || 2000 EV35|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30048) Sreyasmisra || 2000 EB37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30049) Violamocz || 2000 EX38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30050) Emilypang || 2000 EK39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30051) Jihopark || 2000 ED41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30052) - || 2000 EW41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30053) Ivanpaskov || 2000 EG44|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30054) Pereira || 2000 EO44|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30055) Ajaysaini || 2000 EL47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30056) - || 2000 EP47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30057) Sarasakowitz || 2000 EK56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30058) - || 2000 EJ58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30059) - || 2000 ET59|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30060) Davidseong || 2000 EL60|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30061) Vishnushankar || 2000 EX61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30062) - || 2000 ER62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30063) Jessicashi || 2000 EX63|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30064) Kaitlynshin || 2000 ER64|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30065) Asrinivasan || 2000 EF66|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30066) Parthakker || 2000 EV68|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30067) Natalieng || 2000 EL70|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30068) Frankmelillo || 2000 EZ70|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (30069) - || 2000 EH74|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (30070) Thabitpulak || 2000 ES84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30071) - || 2000 EW92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30072) - || 2000 EP93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30073) Erichen || 2000 EP94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30074) - || 2000 EY96|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30075) - || 2000 EC97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30076) - || 2000 EP97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30077) - || 2000 ES97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30078) - || 2000 EB104|| 14 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30079) - || 2000 EP104|| 15 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (30080) Walterworman || 2000 EQ105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30081) Zarinrahman || 2000 EY108|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30082) - || 2000 EE110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (30083) - || 2000 EG110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (30084) - || 2000 EV110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (30085) Kevingarbe || 2000 EZ112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30086) - || 2000 EU113|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30087) Georgeputnam || 2000 EL122|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30088) Depra || 2000 EK128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30089) Terikelley || 2000 EW128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30090) Grossano || 2000 EL129|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30091) Stephenbrown || 2000 EY130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30092) Menke || 2000 EB135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30093) McClanahan || 2000 ES135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30094) Rolfebode || 2000 ER141|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (30095) Tarabode || 2000 EU145|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (30096) Glindadavidson || 2000 EZ147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (30097) Traino || 2000 EQ148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (30098) - || 2000 EE151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (30099) - || 2000 EG151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (30100) Christophergo || 2000 EL157|| 11 maart 2000 || CSS|}

Planetoïdenlijsten